Zigua (ou Zigula) peut désigner :
 les Zigua, un peuple de Tanzanie
 le zigua ou zigula, leur langue